Дурное — название населенных пунктов в России:

 Дурное — до 1965 г. название села Рассвет в Наримановском районе Астраханской области.
 Дурное — до 1957 г. название села Октябрьское в Пронском районе Рязанской области.